Songé (dans), een marronsdans in Suriname
 Songe (Noorwegen), een plaats in Aust-Agder in Noorwegen
 Songe (Tanzania), een kiesdistrict in Tanzania